HKA steht für:
 Hochschule Karlsruhe
  Hauptkadettenanstalt
 Hauptkomponentenanalyse
 Historisch-kritische Ausgabe
 Höhere Kaderausbildung der Armee (Schweiz)
 Hong Kong Airways, eine ehemalige Fluggesellschaft
 Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung, Truppenteile der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Blytheville Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Blytheville, Mississippi County, Arkansas

hka steht für:
 Kahe (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Kahe (Volk) um Moshi (Stadt), Tansania

Siehe auch:
 Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)

Abkürzung